Az 1996–1997-es magyar női kézilabda-bajnokság a negyvenhatodik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 1998
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1996
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag